Вальків — село в Польщі, у гміні Осьякув Велюнського повіту Лодзинського воєводства.
 Вальків — колишнє село в Словаччині, на території теперішнього Стропківського округу Пряшівського краю.

 Вальків Ігор Іванович — український військовик, генерал-лейтенант у відставці.